Sacramento hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 Sacramento (Brasil);

en Estados Unidos 
 Sacramento (Colorado);
 Sacramento (Illinois);
 Sacramento (Kentucky);
 Sacramento (Nebraska);
 Sacramento (Nuevo México);
 Sacramento (California), capital del estado de California;

en México 
 Sacramento (Coahuila);
 Sacramento (Chihuahua);

en Portugal 
 Sacramento (Portugal), en Lisboa

Deporte
 Sacramento Kings, equipo de baloncesto de la NBA;
 Sacramento Monarchs, equipo profesional femenino de baloncesto;
 Sacramento Mountain Lions, equipo profesional de fútbol americano;

Apellido 
 Sacramento (apellido).
 Carla Sacramento (1971-), atleta de medio fondo portuguesa;

Artes 
Literatura
 El mártir del sacramento (1692), de Juana Inés de la Cruz;
Pintura
 Sacramento de la unción de los enfermos (1445), de Roger van der Weyden;
 La disputa del Sacramento (1509), de Rafael Sanzio;
Música
 Sacramento, banda de rock argentina;
 Sacramento, banda de metal española;
 «Sacramento», canción del grupo Middle of the Road.

Cauces fluviales 
 Río Sacramento (México), Chihuahua, México;
 Río Sacramento (Estados Unidos), California, Estados Unidos;

Gastronomía 
 Sacramento (factura), tipo de facturas o bizcochos.
 USS Sacramento, desambiguación;

Religión 
 Sacramentos cristianos:
 Sacramento (catolicismo) celebrados por la Iglesia Católica: